

Patronyme 
Bance est un nom de famille ; en France, il est surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Albert Bance (1848–1899), peintre, graveur et illustrateur français, fils de Balthazar Bance  ; 
 Balthazar Bance (1804-1862), dit Bance jeune et Bance fils, imprimeur libraire français, fils et successeur de Jacques-Louis Bance ;
 Charles Bance (1771-1863), dit Bance jeune, graveur, éditeur et marchand d'estampes français, frère puiné de Jacques-Louis Bance ;  
 Jacques-Louis Bance (1761–1847), dit Bance aîné, dessinateur, graveur, éditeur et marchand d'estampes français.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand